Sainte-Reine ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Reine (Haute-Saône), Département Haute-Saône
 Sainte-Reine (Savoie), Département Savoie
 Sainte-Reine-de-Bretagne, Département Loire-Atlantique